Linhardt ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Lienhard (Name).

Namensträger 

Linhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Linhardt (* 1976), österreichischer Schauspieler
 Erich Linhardt (* 1956), österreichischer Geistlicher
 Franz von Linhardt (1793–1876), österreichischer Jurist, Generalauditor und Vorstand der 17. Abteilung des Kriegsministeriums
 Hanns Linhardt (1901–1989), deutscher Politiker
 Marion Linhardt (* 1967), deutsche Literatur- und Theaterwissenschaftlerin
 Robert Linhardt, katholischer Moraltheologe 

Linhardt als Firmenname
 Linhardt Gruppe, deutscher Hersteller von Verpackungen

Siehe auch 
 Linhard
 Linhart
 Lienhardt
 Lienhard
 Lienhart

Familienname
Deutscher Personenname